Confessions of a Dangerous Mind – album Logica
 Confessions of a Dangerous Mind – singel Logica

Zobacz też 
 Niebezpieczny umysł